Molekulska formula -{C11H16N4O4}- se može odnositi na:

 Deksrazoksan
 Pentostatin
 Acetilkarnozin